Же:

 название восьмой буквы русского алфавита (Ж ж)
 название десятой буквы армянского алфавита (Ժ)
 Языки же — название семьи южноамериканских индейцев
 Народы же — название группы народов, говорящих на этих языках
 Же — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта
 Же-Ривьер — коммуна во Франции, в департаменте Жер
 Же (частица)

Персоналии 
 Же, Венсан (род. 1985) — французский биатлонист, олимпийский чемпион 2010 года в спринте.
 Же, Рено (род. 1991) — французский лыжник, участник Олимпийских игр в Сочи.

См. также 
 Жё
 Жэ, Антуан
 Жекс